Az 1967-es férfi röplabda-Európa-bajnokságot Törökországban rendezték 1967. október 26. és november 8. között. A tornán 20 csapat vett részt. Az Eb-t a Szovjetunió nyerte meg, a magyar válogatott a hatodik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A csapatok 4 darab, 5 csapatos csoportot alkottak, a csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a nyolcas döntőbe, a harmadikok és a negyedik a 9–16. helyért, az ötödik a 17–20. helyért mérkőzhettek játszhattak. A csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. A helyosztó csoportokban újabb körmérkőzéseket rendeztek és a csoportok végeredményeiből alakult ki a torna végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Helyosztók

A 17–20. helyért

A 9–16. helyért

Nyolcas döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1967-es női röplabda-Európa-bajnokság

Europabajnoksagferfi
Férfi röplabda-Európa-bajnokság